Spruta kan avse:

 Spruta – apparat för uppsugande eller utsprutanade av vätska
 Injektionsspruta – även kallad kanyl, används inom medicin
 Lantbruksspruta – ett redskap för att sprida pesticider på åkrar
 Brandspruta – ett samlingsnamn oftast för en pump eller liknande som används vid släckning av bränder.